«Мужество» — название фильмов:
 «Мужество» — фильм 1939 года, СССР.
 «Мужество» — фильм 1981 года, СССР, К/ст им. Довженко.
 «Мужество» — фильм 1983 года, США
 «Мужество» — фильм 2009 года, США.